Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2001 года проходил с 9 по 14 октября в Лиссабоне (Португалия).

Медалисты 

2001
Спорт в Португалии в 2001 году
Октябрь 2001 года
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Чемпионаты мира в Португалии
Велогонки в Португалии